Bizmut trifluorid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 268,999 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Флуориди 
Једињења бизмута